Backbone Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Backbone Mountain (Clay County, Alabama)
 Backbone Mountain (Madison County, Alabama)
 Backbone Mountain (Alaska)
 Backbone Mountain (Logan County, Arkansas)
 Backbone Mountain (Sebastian County, Arkansas)
 Backbone Mountain (Kalifornien)
 Backbone Mountain (Maryland), Bergkette mit höchster Erhebung Marylands, dem Hoye-Crest
 Backbone Mountain (Burnet County, Texas)
 Backbone Mountain (Jack County, Texas)